De Civitate Dei (conhecido em português como A Cidade de Deus) - livro escrito por Santo Agostinho.
 Cidade de Deus (Rio de Janeiro), bairro do Rio de Janeiro.
 Cidade de Deus (Manaus), bairro de Manaus, Brasil.
 Cidade de Deus (Osasco), bairro de Osasco, Brasil.
 Cidade de Deus (Parintins), bairro de Parintins, Brasil.
 Cidade de Deus (filme) - filme brasileiro de 2002.
 Cidade de Deus (2011) - filme indiano de 2011.
 Cidade de Deus - 10 Anos Depois - documentário sobre o filme Cidade de Deus.
 Cidade de Deus (livro) - livro do escritor brasileiro Paulo Lins.

Ver também
 Divinópolis
 Teolândia

Desambiguação